Гласневин:

 Гласневин — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).
 Гласневин — кладбище в северной части Дублина.